Bey (Ain)
 Bey (Saône-et-Loire)
ook:
Bey-sur-Seille,  Meurthe-et-Moselle

Zie ook
 Bey (titel), een titel in sommige islamitische landen